Літерно-цифрове позначення M1, М 1, 1М або M-1 має такі значення:

Всесвіт 

 M1 — туманність NGC 1952, розсіяне скупчення за класифікацією каталога Мессьє.

Транспорт та транспортні шляхи 
 ГАЗ-М1 — радянський легковий автомобіль.
 BMW M1 — німецький спортивний автомобіль.
 Автошлях М 01 — автомобільний шлях міжнародного значення на території України.
 Автомагістраль M1 (Росія) — автомобільний шлях міжнародного значення на території Білорусі та Росії.
 М1 (Стамбульський метрополітен) — лінія Стамбульського легкого метро, на анатолійській стороні.

Телебачення 

 М1 — український міжнародний музичний телеканал.
 M1 (телеканал, Росія) — російський телеканал.
 M1 (телеканал, Угорщина) — угорський телеканал.

Озброєння та військова техніка

США 
 M1 Garand — американська самозарядна гвинтівка часів Другої світової війни.
 M1 Carbine — американський самозарядний карабін часів Другої світової війни.
 Пістолет-кулемет Томпсона М1 — пістолет-кулемет часів Другої світової війни.
 М1 (гранатомет) — ручний протитанковий гранатомет в армії США 1940—50.
 M1A1 (вогнемет) — ручний вогнемет армії США часів Другої світової війни.
 M1 (міномет) — 81-мм міномет армії США часів Другої світової та Корейської війн.
 M1 Abrams — основний бойовий танк Збройних сил США.
 M1 (бронеавтомобіль) — бронеавтомобіль США 1930-х років.
 М1 (легкий танк) — легкий танк США 1930-х років.
 37-мм автоматична зенітна гармата M1 — американська автоматична зенітна гармата часів Другої світової війни.
 57-мм протитанкова гармата М1 — американська протитанкова гармата, ліцензійна версія британської QF 6-pounder.
 76-мм танкова гармата M1 — американська танкова гармата часів Другої світової війни.
 90-мм гармата M1 — американська універсальна гармата часів Другої світової та Корейської війн.
 120-мм зенітна гармата М1 — американська зенітна гармата часів Другої світової та Корейської війн.
 155-мм гармата M1 — американська гармата часів Другої світової та Корейської війн.
 240-мм гаубиця М1 — американська перевізна важка гаубиця часів Другої світової війни.
 М1 (багнет) — американський багнет.
 М1 (шолом) — американський військовий шолом.

Велика Британія 
 Bristol M.1 — британський винищувач часів Першої світової війни.
 HMS M1 — британський підводний човен часів Першої світової війни.

Інші країни 

 Benelli M1 — італійська самозарядна гвинтівка.

Техніка 
 PRR M1 — американський паровий локомотив.

Інші значення 

 Агрегат M1 — грошовий агрегат, депозит до запитання у національній валюті.

Див. також 
 М2
 М3
 M16
 M26